Leonardo kan syfta på:

Personer
 Leonardo Bistolfi, en italiensk skulptör
 Leonardo Boff, en brasiliansk teolog, filosof och författare
 Leonardo Bonucci, en italiensk fotbollsspelare
 Leonardo Botallo, en italiensk läkare och anatom
 Leonardo Bruni, en humanist, historiker och kansler av Florens
 Leonardo Conti, en tysk läkare och nazistisk politiker
 Leonardo DiCaprio, en skådespelare
 Leonardo Fibonacci, en italiensk matematiker
 Leonardo Gutiérrez, en argentinsk idrottare
 Leonardo Henrichsen, en svensk-argentinsk journalist
 Leonardo Leo, en italiensk tonsättare
 Leonardo De Lorenzo, en italiensk flöjtist och musikpedagog
 Leonardo Lima da Silva, en brasiliansk fotbollsspelare
 Leonardo Martín Migliónico, en uruguayansk fotbollsspelare
 Leonardo Monje, en fotbollsspelare från Chile
 Leonardo Nascimento de Araujo. en före detta brasiliansk fotbollsspelare och numera tränare född 1969
 Leonardo Piepoli, en italiensk före detta tävlingscyklist
 Leonardo Pisculichi, en argentinsk fotbollsspelare
 Leonardo Sciascia, en italiensk författare
 Leonardo Sormani, en italiensk skulptör
 Leonardo da Vinci, en konstnär
 Leonardo Vinci, en italiensk tonsättare

Astronomi 
 3000 Leonardo - en asteroid i huvudbältet

Insekter 
 Leonardo (djur) – ett släkte av fjärilar

Teknik 
 Leonardo (ISS) - en modul som är del av Internationella rymdstationen (ISS)

Platser 
 Flygplatsen Leonardo da Vinci,  utanför Rom, traditionellt kallad Rom-Fiumicinos flygplats.

Utbildning 
 Leonardo – en spetsutbildning i matematik med nationellt intag, se Ehrensvärdska gymnasiet

Fiktiva 
 Leonardo (TMNT) – en av de tecknade figurerna i den amerikanska serien Teenage Mutant Ninja Turtles
 Leonardo från Quirm – en galen vetenskapsman i Terry Pratchetts bok "En man på sin vakt"